Marechal Deodoro kan syfta på:

Brasilien 

 Marechal Deodoro (kommun), Alagoas, 
 Marechal Deodoro (ort), Alagoas,